Medicine Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Medicine Lake, Alberta, sjö,

USA 

 Medicine Lake, Minnesota, ort, 
 Medicine Lake, Montana, ort, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar